Бакте́рии (эубактерии, , от  — палочка) — домен (надцарство) прокариотных (безъядерных) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных. К настоящему времени описано около десяти тысяч видов бактерий и предполагается, что их существует свыше миллиона.

Домен Вacteria

Отдел B1 Aquificae 
 Класс Aquificae
 Порядок Aquificales
 Семейство Aquificaceae
 Роды Aquifex, Calderobacterium, Hydrogenobaculum, Hydrogenobacter, Hydrogenothermus, Persephonella, Sulfurihydrogenibium, Thermocrinis
 Роды incertae sedis Desulfurobacterium, Thermovibrio

Отдел B2 Thermotogae 
 Класс Thermotogae
 Порядок Thermotogales
 Семейство Thermotogaceae
 Роды Thermotoga, Fervidobacterium, Geotoga, Marinitoga, Petrotoga, Thermosipho

Отдел B3 Thermodesulfobacteria 
 Класс Thermodesulfobacteria
 Порядок Thermodesulfobacteriales
 Семейство Thermodesulfobacteriaceae
 Род Thermodesulfobacterium

Отдел B4 Deinococcus-Thermus 
 Класс Deinococci
 Порядок Deinococcales
 Семейство Deinococcaceae
 Род Deinococcus
 Порядок Thermales
 Семейство Thermaceae
 Роды Thermus, Marinithermus, Meiothermus, Oceaniothermus, Vulcanithermus

Отдел B5 Chrysiogenetes 
 Класс Chrysiogenetes
 Порядок Chrysiogenales
 Семейство Chrysiogenaceae
 Род Chrysiogenes

Отдел B6 «Chloroflexi» 
 Класс «Chloroflexi»
 Порядок «Chloroflexales»
 Семейство «Chloroflexaceae»
 Роды Chloroflexus, Chloronema, Heliothrix, Roseiflexus
 Семейство Oscillochloriaceae
 Род Oscillochloris
 Порядок Herpetosiphonales
 Семейство Herpetosiphonaceae
 Род Herpetosiphon
 Класс Anaerolinae
 Порядок Anaerolinales
 Семейство Anaerolinaceae

Отдел B7 Thermomicrobia 
 Класс Thermomicrobia
 Порядок Thermomicrobiales
 Семейство Thermomicrobiaceae
 Род Thermomicrobium

Отдел B8 Nitrospira 
 Класс Nitrospira
 Порядок Nitrospirales
 Семейство Nitrospiraceae
 Роды Nitrospira, Leptospirillum, Magnetobacterium, Thermodesulfovibrio

Отдел B9 Deferribacteres 
 Класс Deferribacteres
 Порядок Deferribacterales
 Семейство Deferribacteraceae
 Роды Deferribacteres, Denitrovibrio, Flexistipes, Geovibrio

Отдел B10 Cyanobacteria 
 Класс Cyanobacteria

Отдел B11 Chlorobi 
 Класс Chlorobia
 Порядок Chlorobiales
 Семейство Chlorobiaceae
 Роды Chlorobium, Ancalochloris, Chlorobalum, Chloroherpeton, Pelodictyon, Prosthecochloris

Отдел B12 Proteobacteria 
 Класс Alphaproteobacteria
 Порядок Rhodospirillales
 Семейство Rhodospirillaceae
 Роды Rhodospirillum, Azospirillum, Levispirillum, Magnetospirillum, Phaeospirillum, Rhodocista, Rhodospira, Rhodovibrio, Roseospira, Roseospirillum, Skermanella
 Род incertae sedis «Sporospirillum»
 Семейство Acetobacteraceae
 Роды Acetobacter, Acidiphilium, Acidisphaera, Acidocella, Acidomonas, Asaia, Craurococcus, Gluconacetobacter, Gluconobacter, Paracraurococcus, Rhodopila, Roseococcus, Roseomonas, Stella, Zavarzinia
 Порядок Rickettsiales
 Семейство Rickettsiaceae
 Роды Rickettsia, Orientia
 Семейство Anaplasmataceae
 Роды Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia, Wolbachia
 Род incertae sedis Aegyptianella
 Семейство Holosporaceae
 Род Holospora
 Роды incertae sedis Caedibacter, Lyticum, Odyssella, Pseudocaedibacter, Pseudolyticum, Tectibacter
 Порядок Rhodobacterales
 Семейство Rhodobacteraceae
 Роды Rhodobacter, Ahrensia, Amaricoccus, Antarctobacter, Gemmobacter, Hirschia, Hyphomonas, Ketogulonicigenium, Maricaulis, Methylarcula, Octadecabacter, Paracoccus, Rhodobaca, Rhodovulum, Roseibium, Roseinatronobacter, Roseivivax, Roseobacter, Roseovarius, Rubrimonas, Ruegeria, Sagittula, Staleya, Stappia, Sulfitobacter
 Род incertae sedis Rhodothalassium
 Порядок Sphingomonadales
 Семейство Sphingomonadaceae
 Роды Sphingomonas, Blastomonas, Citromicrobium, Erythrobacter, Erythromicrobium, Erythromonas, Porphyrobacter, Sandaracinobacter, Zymomonas
 Порядок Caulobacterales
 Семейство Caulobacteraceae
 Роды Caulobacter, Asticcacaulis, Brevundimonas, Phenylobacterium
 Порядок Rhizobiales
 Семейство Rhizobiaceae
 Роды Rhizobium, Agrobacterium, Allorhizobium, Carbophilus, Chelatobacter, Ensifer, Sinorhizobium
 Семейство Bartonellaceae
 Род Bartonella
 Семейство Brucellaceae
 Роды Brucella, Mycoplana, Ochrobactrum
 Семейство Phyllobacteriaceae
 Роды Phyllobacterium, Aminobacter, Aquamicrobium, Defluvibacter, Liberibacter, Mesorhizobiumm, Pseudominobacter
 Семейство Methylocystaceae
 Роды Methylocystis, Albibacter, Methylosinus
 Род incertae sedis Methylopila
 Семейство Beijerinckiaceae
 Роды Beijerinckia, Chelatococcus, Methylocella
 Семейство Bradyrhizobiaceae
 Роды Bradyrhizobium, Afipia, Agromonas, Blastobacter, Bosea, Nitrobacter, Oligotropha, Rhodoblastus, Rhodopseudomonas
 Семейство Hyphomicrobiaceae
 Роды Hyphomicrobium, Ancalomicrobium, Ancylobacter, Angulomicrobium, Aquabacter, Azorhizobium, Blastochloris, Devosia, Dichotomicrobium, Filomicrobium, Gemmiger, Labrys, Methylorhabdus, Pedomicrobium, Prosthecomicrobium, Rhodomicrobium, Rhodoplanes, Seliberia, Starkeya, Xanthobacter
 Семейство Methylobacteriaceae
 Род Methylobacterium
 Семейство Rhodobiaceae
 Род Rhodobium

 Класс Betaproteobacteria
 Порядок Burkholderiales
 Семейство Burkholderiaceae
 Роды Burkholderia, Cupriavidus, Lautropia, Pandoraea, Paucimonas, Polynucleobacter, Ralstonia, Thermothrix
 Семейство Oxalobacteraceae
 Роды Oxalobacter, Duganella, Herbaspirillum, Janthinobacterium, Massilia, Telluria
 Семейство Alcaligenaceae
 Роды Alcaligenes, Achromobacter, Bordetella, Derxia, Oligella, Pelistega, Pigmentiphaga, Sutterella, Taylorella
 Семейство Comamonadaceae
 Роды Comamonas, Acidovorax, Brachymonas, Delftia, Hydrogenophaga, Lampropedia, Macromonas, Polaromonas, Rhodoferax, Variovorax
 Роды incertae sedis Aquabacterium, Ideonella, Leptothrix, Roseateles, Rubrivivax, Sphaerotilus, Tepidimonas, Thiomonas, Xylophilus
 Порядок Hydrogenophilales
 Семейство Hydrogenophilaceae
 Роды Hydrogenophilus, Thiobacillus
 Порядок Methylophilales
 Семейство Methylophilaceae
 Роды Methylophilus, Methylobacillus, Methylovorus
 Порядок Neisseriales
 Семейство Neisseriaceae
 Роды Neisseria, Alysiella, Aquaspirillum, Chromobacterium, Eikenella, Formivibrio, Iodobacter, Kingella, Microvirgula, Prolinoborus, Simonsiella, Vitreoscilla, Vogesella
 Роды incertae sedis Catenococcus, Morococcus
 Порядок Nitrosomonadales
 Семейство Nitrosomonadaceae
 Роды Nitrosomonas, Nitrosolobus, Nitrosospira, Nitrosovibrio
 Семейство Spirillaceae
 Род Spirillum
 Семейство Gallionellaceae
 Род Gallionella
 Порядок Rhodocyclales
 Семейство Rhodocyclaceae
 Роды Rhodocyclus, Azoarcus, Azonexus, Azospira, Azovibrio, Dechloromonas, Dechlorosoma, Ferribacterium, Propionibacter, Propionivibrio, Thauera, Zoogloea

 Класс Gammaproteobacteria
 Порядок Chromatiales
 Семейство Chromatiaceae
 Роды Chromatium, Allochromatium, Halochromatium, Isochromatium, Lamprobacter, Lamprocystis, Marichromatium, Nitrosococcus, Pfennigia, Rhabdochromatium, Thermochromatium, Thioalkalicoccus, Thiocapsa, Thiococcus, Thiocystis, Thiodictyon, Thiohalocapsa, Thiolamprovum, Thiopedia, Thiorhodococcus, Thiorhodovibrio, Thiospirillum
 Семейство Ectothiorhodospiraceae
 Роды Ectothiorhodospira, Arhodomonas, Halorhodospira, Nitrococcus, Thioalkalivibrio, Thiorhodospira
 Семейство Halothiobacillaceae
 Род Halothiobacillus
 Порядок Acidithiobacillales
 Семейство Acidithiobacillaceae
 Род Acidithiobacillus
 Семейство Thermithiobacillaceae
 Род Thermithiobacillus
 Порядок Xanthomonadales
 Семейство Xanthomonadaceae
 Роды Xanthomonas, Frateuria, Luteimonas, Lysobacter, Nevskia, Pseudoxanthomonas, Rhodanobacter, Schineria, Stenotrophomonas, Thermomonas, Xylella
 Порядок Cardiobacteriales
 Семейство Cardiobacteriaceae
 Роды Cardiobacterium, Dichelobacter, Suttonella
 Порядок Thiotrichales
 Семейство Thiotrichaceae
 Роды Thiothrix, Achromatium, Beggiatoa, Leucothrix, Thiobacterium, Thiomargarita, Thioploca, Thiospira
 Семейство Piscirickettsiaceae
 Роды Piscirickettsia, Cycloclasticus, Hydrogenovibrio, Methylophaga, Thioalkalimicrobium, Thiomicrospira
 Семейство Francisellaceae
 Род Francisella
 Порядок Legionellales
 Семейство Legionellaceae
 Род Legionella
 Семейство Coxiellaceae
 Роды Coxiella, Rickettsiella
 Порядок Methylococcales
 Семейство Methylococcaceae
 Роды Methylococcus, Methylobacter, Methylocaldum, Methylomicrobium, Methylomonas, Methylosarcina, Methylosphaera
 Порядок Oceanospirillales
 Семейство Oceanospirillaceae
 Роды Oceanospirillum, Balneatrix, Marinomonas, Marinospirillum, Neptunomonas
 Семейство Alcanivoraceae
 Род Alcanivorax
 Семейство Hahellaceae
 Роды Hahella
 Семейство Halomonadaceae
 Роды Halomonas, Caminomonas, Chromohalobacter, Zymobacter
 Порядок Pseudomonadales
 Семейство Pseudomonadaceae
 Роды Pseudomonas, Azomonas, Azotobacter, Cellvibrio, Mesopllilobacter, Rhizobacter, Rugamonas, Serpens
 Семейство Moraxellaceae
 Роды Moraxella, Acinetobacter, Psychrobacter
 Род incertae sedis Enhydrobacter
 Порядок Alteromonadales
 Семейство Alteromonadaceae
 Роды Alteromonas, Alishewanella, Colwellia, Ferrimonas, Glaciecola, Idiomarina, Marinobacter, Marinobacterium, Microbulbifer, Moritella, Pseudoalteromonas, Psychromonas, Shewanella
 Порядок Vibrionales
 Семейство Vibrionaceae
 Роды Vibrio, Photobacterium, Salinivibrio
 Порядок Aeromonadales
 Семейство Aeromonadaceae
 Роды Aeromonas, Oceanimonas
 Род incertae sedis Tolumonas
 Семейство Succinivibrionaceae
 Роды Succinivibrio, Anaerobiospirillum, Ruminobacter, Succinimonas
 Порядок Enterobacteriales
 Семейство Enterobacteriaceae
 Роды Escherichia, Alterococcus, Arsenophonus, Brenneria, Buchnera, Budvicia, Buttiauxella, Calymmatobacterium, Cedecea, Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, Erwinia, Ewingella, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Leminorella, Moellerella, Morganella, Obesumbacterium, Pantoea, Pectobacterium, Candidatus Phlomobacter, Photorhabdus, Plesiomonas, Pragia, Proteus, Providencia, Ralmella, Saccharobacter, Salmonella, Serratia, Shigella, Sodalis, Tatumella, Trabulsiella, Wigglesworthia, Xenorhabdus, Yersinia, Yokenella
 Порядок Pasteurellales
 Семейство Pasteurellaceae
 Роды Pasteurella, Actinobacillus, Haemophilus, Lonepinella, Mannheimia, Phocoenobacter

 Класс Deltaproteobacteria
 Порядок Desulfurellales
 Семейство Desulfurellaceae
 Роды Desulfurella, Hippea
 Порядок Desulfovibrionales
 Семейство Desulfovibrionaceae
 Роды Desulfovibrio, Bilophila, Lawsonia
 Семейство Desulfomicrobiaceae
 Род Desulfomicrobium
 Семейство Desulfohalobiaceae
 Роды Desulfohalobium, Desulfonatronovibrio, Desulfothermus
 Семейство Desulfonatronumaceae
 Род Desulfonatronum
 Порядок Desulfobacterales
 Семейство Desulfobacteraceae
 Роды Desulfobacter, Desulfobacterium, Desulfobacula, Desulfobotulus, Desulfocella, Desulfococcus, Desulfofaba, Desulfofrigus, Desulfonema, Desulfosarcina, Desulfospira, Desulfotignum
 Семейство Desulfobulbaceae
 Роды Desulfobulbus, Desulfocapsa, Desulfofustis, Desulforhopalus, Desulfotalea
 Семейство Nitrospinaceae
 Род Nitrospina
 Порядок Desulfarcales
 Семейство Desulfarculaceae
 Род Desulfarculus
 Порядок Desulfuromonales
 Семейство Desulfuromonaceae
 Роды Desulfuromonas, Desulfuromusa, Malonomonas, Pelobacter
 Семейство Geobacteraceae
 Роды Geobacter, Trichlorobacter
 Порядок Syntrophobacterales
 Семейство Syntrophobacteraceae
 Роды Syntrophobacter, Desulfacinum, Desulforhabdus, Desulfovirga, Thermodesulforhabdus
 Семейство Syntrophaceae
 Роды Syntrophus, Desulfobacca, Desulfomonile, Smithella
 Порядок Bdellovibrionales
 Семейство Bdellovibrionaceae
 Роды Bdellovibrio, Bacteriovorax, Micavibrio, Vampirovibrio
 Порядок Myxococcales
 Семейство Myxococcaceae
 Роды Myxococcus, Corallococcus, Pyxicoccus, Chondromyces
 Семейство Cystobacteraceae
 Роды Cystobacter, Archangium, Hyalangium, Melittangium, Stigmatella
 Семейство Polyangiaceae
 Роды Polyangium, Byssophaga, Haploangium, Jahmia, Sorangium
 Семейство Nannocystaceae
 Род Nannocystis
 Семейство Kofleriaceae
 Род Kofleria

 Класс Epsilonproteobacteria
 Порядок Campylobacterales
 Семейство Campylobacteraceae
 Роды Campylobacter, Arcobacter, Sulfurospirillum
 Семейство Helicobacteraceae
 Роды Helicobacter, Thiovulum, Wolinella

Отдел B13 Firmicutes 
 Класс Bacilli
 Порядок Bacillales
 Семейство Alicyclobacillaceae
 Роды Alicyclobacillus, Pasteuria, Sulfobacillus
 Семейство Bacillaceae
 Роды Alkalibacillus, Amphibacillus, Anoxybacillus, Bacillus, Caldalkalibacillus, Cerasibacillus, Exiguobacterium, Filobacillus, Geobacillus, Gracilibacillus, Halalkalibacillus, Halobacillus, Halolactibacillus, Jeotgalibacillus, Lentibacillus, Lysinibacillus, Marinibacillus, Oceanobacillus, Ornithinibacillus, Paraliobacillus, Paucisalibacillus, Pelagibacillus, Piscibacillus, Pontibacillus, Saccharococcus, Salibacillus, Salimicrobium, Salinibacillus, Salirhabdus, Salsuginibacillus, Tenuibacillus, Terribacillus, Thalassobacillus, Ureibacillus, Virgibacillus, Vulcanibacillus
 Семейство Caryophanaceae
 Род Caryophanon
 Семейство Listeriaceae
 Роды Brochothrix, Listeria
 Семейство Paenibacillaceae
 Роды Paenibacillus, Ammoniphilus, Aneurinibacillus, Brevibacillus, Oxalophagus, Thermicanus, Thermobacillus
 Семейство Planococcaceae
 Роды Filibacter, Kurthia, Planomicrobium, Sporosarcina
 Семейство Sporolactobacillaceae
 Роды Sporolactobacillus, Marinococcus
 Семейство Staphylococcaceae
 Роды Staphylococcus, Gemella, Jeotgalicoccus, Macrococcus, Salinicoccus
 Семейство Thermoactinomycetaceae
 Род Thermoactinomyces
 Семейство Turicibacteraceae
 Род Turicibacter
 Порядок Lactobacillales
 Семейство Aerococcaceae
 Род Aerococcus
 Семейство Carnobacteriaceae
 Род Carnobacterium
 Семейство Enterococcaceae
 Роды Atopobacter, Enterococcus, Melissococcus, Tetragenococcus, Vagococcus
 Семейство Lactobacillaceae
 Роды Lactobacillus, Paralactobacillus, Pediococcus
 Семейство Leuconostocaceae
 Роды Leuconostoc, Oenococcus, Weissella
 Семейство Streptococcaceae
 Роды Lactococcus, Lactovum, Pilibacter, Streptococcus

 Класс Clostridia
 Порядок Clostridiales
 Семейство Acidaminococcaceae
 Роды Acetonema, Acidaminococcus, Anaeromusa, Dialister, Megasphaera, Pectinatus, Phascolarctobacterium, Quinella, Schwartzia, Selenomonas, Sporomusa, Succinclasticum, Veillonella, Zymophilus
 Семейство Clostridiaceae
 Роды Acetanaerobacterium, Acetivibrio, Acidaminobacter, Alkaliphilus, Anaerobacter, Anaerotruncus, Anoxynatronum, Bryantella, Caldanaerocella, Caloramator, Caloranaerobacter, Caminicella, Candidatus Arthromitus, Clostridium, Coprobacillus, Dorea, Ethanologenbacterium, Faecalibacterium, Garciella, Guggenheimella, Hespellia, Linmingia, Natronincola, Oxobacter, Parasporobacterium, Sarcina, Soehngenia, Sporobacter, Subdoligranulum, Tepidibacter, Tepidimicrobium, Thermobrachium, Thermohalobacter, Tindallia
 Семейство Eubacteriaceae
 Род Eubacterium
 Семейство Heliobacteriaceae
 Роды Heliobacterium, Heliobacillus, Heliophilum, Heliorestis
 Семейство Lachnospiraceae
 Род Lachnospira
 Семейство Peptococcaceae
 Род Peptococcus
 Семейство Peptostreptococcaceae
 Роды Filifactor, Finegoldia, Fusibacter, Helcococcus, Micromonas, Peptostreptococcus, Tissierella
 Семейство Syntrophomonadaceae
 Род Syntrophomonas
 Порядок Halanaerobiales
 Семейство Halanaerobiaceae
 Род Halanaerobium
 Семейство Halobacteroidaceae
 Род Halobacteroides
 Порядок Thermoanaerobacteriales
 Семейство Thermoanaerobacteriaceae
 Семейство Thermodesulfobiaceae

 Класс Mollicutes
 Порядок Mycoplasmatales
 Семейство Mycoplasmataceae
 Роды Candidatus Hepatoplasma, Mycoplasma, Ureaplasma
 Порядок Entomoplasmatales
 Семейство Entomoplasmataceae
 Роды Entomoplasma, Mesoplasma
 Семейство Spiroplasmataceae
 Род Spiroplasma
 Порядок Anaeroplasmatales
 Семейство Anaeroplasmataceae
 Роды Anaeroplasma, Asteroleplasma
 Семейство Erysipelotrichaceae
 Роды Erysipelothrix, Holdemania, Solobacterium
 Порядок Acholeplasmatales
 Семейство Acholeplasmataceae
 Роды Acholeplasma, Candidatus Phytoplasma

Отдел B14 Bacteroidetes 
 Класс Bacteroidia
 Порядок Bacteroidales
 Семейство Bacteroidaceae
 Роды Acetofilamentum, Acetomicrobium, Acetothermus, Anaerorhabdus, Bacteroides
 Семейство Marinilabiaceae
 Роды Alkaliflexus, Anaerophaga, Marinilabilia
 Семейство Porphyromonadaceae
 Роды Barnesiella, Capsularis, Dysgonomonas, Odoribacter, Oribaculum, Paludibacter, Parabacteroides, Petrimonas, Porphyromonas, Proteiniphilum, Tannerella
 Семейство Prevotellaceae
 Роды Hallella, Prevotella, Xylanibacter
 Семейство Rikenellaceae
 Роды Alistipes, Rikenella

 Класс Flavobacteria
 Порядок Flavobacteriales
 Семейство Blattabacteriaceae
 Род Blattabacterium
 Семейство Cryomorphaceae
 Роды Brumimicrobium, Crocinitomix, Cryomorpha, Fluviicola, Lishizhenia, Owenweeksia, Sediminitomix
 Семейство Flavobacteriaceae
 Роды Actibacter, Aequorivita, Algibacter, Aquimarina, Arenibacter, Bergeyella, Bizionia, Capnocytophaga, Cellulophaga, Chryseobacterium, Cloacibacterium, Coenonia, Costertonia, Croceibacter, Dokdonia, Donghaeana, Elizabethkingia, Empedobacter, Epilithonimonas, Flagellimonas, Flaviramulus, Flavobacterium, Formosa, Fulvibacter, Gaetbulibacter, Gaetbulimicrobium, Galbibacter, Gelidibacter, Gillisia, Gilvibacter, Gramella, Joostella, Kaistella, Kordia, Krokinobacter, Lacinutrix, Leeuwenhoekiella, Lutibacter, Lutimonas, Maribacter, Mariniflexile, Marixanthomonas, Mesoflavibacter, Mesonia, Muricauda, Myroides, Nonlabens, Olleya, Ornithobacterium, Persicivirga, Pibocella, Polaribacter, Psychroflexus, Psychroserpens, Riemerella, Robiginitalea, Salinimicrobium, Salegentibacter, Sandarakinotalea, Sediminibacter, Sediminicola, Sejongia, Stanierella, Stenothermobacter, Subsaxibacter, Subsaximicrobium, Tamlana, Tenacibaculum, Ulvibacter, Vitellibacter, Wautersiella, Weeksella, Winogradskyella, Yeosuana, Zeaxanthinibacter, Zhouia, Zobellia, Zunongwangia

 Класс Sphingobacteria
 Порядок Sphingobacteriales
 Семейство Chitinophagaceae
 Роды Balneola, Chitinophaga, Niastella, Terrimonas, Toxothrix
 Семейство Cyclobacteriaceae
 Роды Algoriphagus, Aquiflexum, Belliella, Chimaereicella, Cyclobacterium, Echinicola, Hongiella
 Семейство Cytophagaceae
 Роды Adhaeribacter, Arcicella, Cytophaga, Dyadobacter, Effluviibacter, Emticicia, Flectobacillus, Flexibacter, Hymenobacter, Larkinella, Leadbetterella, Meniscus, Microscilla, Persicitalea, Pontibacter, Rhodonellum, Rudanella, Runella, Spirosoma, Sporocytophaga
 Семейство Flammeovirgaceae
 Роды Fabibacter, Flammeovirga, Flexithrix, Limibacter, Marinicola, Perexilibacter, Persicobacter, Rapidithrix, Reichenbachiella, Roseivirga, Thermonema
 Семейство Rhodothermaceae
 Роды Rhodothermus, Salinibacter
 Семейство Saprospiraceae
 Роды Aureispira, Haliscomenobacter, Lewinella, Saprospira
 Семейство Sphingobacteriaceae
 Роды Mucilaginibacter, Nubsella, Olivibacter, Parapedobacter, Pedobacter, Pseudosphingobacterium, Sphingobacterium
 Род incertae sedis Niabella

 «Bacteroidetes», Роды incertae sedis Flavisolibacter, Fulvivirga, Prolixibacter, Segetibacter

Отдел B15 Planctomycetes 
 Класс Planctomycetia
 Порядок Planctomycetales
 Семейство Planctomycetaceae
 Роды Blastopirellula, Gemmata, Isosphaera, Pirellula, Planctomyces, Rhodopirellula, Schlesneria, Singulisphaera, candidatus Brocadia, candidatus Kuenenia, candidatus Scalindua, candidatus Anammoxoglobus

Отдел B16 Chlamydiae 
 Класс Chlamydiae
 Порядок Chlamydiales
 Семейство Chlamydiaceae
 Роды Chlamydia, Chlamydophila
 Семейство Parachlamydiaceae
 Роды Neochlamydia, Parachlamydia
 Семейство Simkaniaceae
 Род Simkania
 Семейство Waddliaceae
 Род Waddlia

Отдел B17 Spirochaetes 
 Класс Spirochaetes
 Порядок Spirochaetales
 Семейство Brachyspiraceae
 Роды Brachyspira, Serpulina
 Семейство Brevinemataceae
 Род Brevinema
 Семейство Leptospiraceae
 Роды Leptonema, Leptospira, Turneriella
 Семейство Spirochaetaceae
 Роды Borrelia, Clevelandina, Cristispira, Diplocalyx, Hollandina, Pillotina, Spirochaeta, Treponema

Отдел B18 Fibrobacteres 
 Класс Fibrobacteria
 ПорядокFibrobacterales
 Семейство Fibrobacteraceae
 Род Fibrobacter

Отдел B19 Fusobacteria 
 Класс Fusobacteria
 Порядок Fusobacteriales
 Семейство Fusobacteriaceae
 Роды Cetobacterium, Fusobacterium, Ilyobacter, Propionigenium
 Семейство Leptotrichiaceae
 Роды Leptotrichia, Sebaldella, Sneathia, Streptobacillus

Отдел B20 Acidobacteria 
 Класс Acidobacteria
 Порядок Acidobacteriales
 Семейство Acidobacteriaceae
 Роды Acidobacterium, Edaphobacter, Geothrix, Holophaga, Terriglobus

Отдел B21 Verrucomicrobia 
 Класс Verrucomicrobiae
 Порядок Verrucomicrobiales
 Семейство Akkermansiaceae
 Род Akkermansia
 Семейство Rubritaleaceae
 Род Rubritalea
 Семейство Verrucomicrobiaceae
 Роды Luteolibacter, Persicirhabdus, Prosthecobacter, Roseibacillus, Verrucomicrobium
 Класс Opitutae
 Порядок Opitutales
 Семейство Opitutaceae
 Роды Alterococcus, Opitutus
 Порядок Puniceicoccales
 Семейство Puniceicoccaceae
 Роды Cerasicoccus, Coraliomargarita, Pelagicoccus, Puniceicoccus

Отдел B22 Dictyoglomi 
 Класс Dictyoglomia
 Порядок Dictyoglomales
 Семейство Dictyoglomaceae
 Род Dictyoglomus

Отдел B23 Gemmatimonadetes 
 Класс Gemmatimonadetes
 Порядок Gemmatimonadales
 Семейство Gemmatimonadaceae
 Род Gemmatimonas

Отдел B24 Actinobacteria 
 Класс Actinobacteria
 Порядок Acidimicrobiales
 Семейство Acidimicrobiaceae
 Род Acidimicrobium
 Порядок Actinomycetales
 Семейство Actinomycetaceae
 Роды Actinobaculum, Actinomyces, Arcanobacterium, Falcivibrio, Mobiluncus, Varibaculum
 Семейство Actinospicaceae
 Род Actinospica
 Семейство Catenulisporaceae
 Род Catenulispora
 Семейство Corynebacteriaceae
 Роды Bacterionema, Caseobacter, Corynebacterium
 Семейство Dietziaceae
 Род Dietzia
 Семейство Gordoniaceae
 Роды Gordonia, Millisia, Skermania
 Семейство Mycobacteriaceae
 Род Mycobacterium
 Семейство Nocardiaceae
 Роды Micropolyspora, Nocardia, Rhodococcus, Smaragdicoccus
 Семейство Segniliparaceae
 Род Segniliparus
 Семейство Tsukamurellaceae
 Род Tsukamurella
 Семейство Williamsiaceae
 Род Williamsia
 Семейство Acidothermaceae
 Род Acidothermus
 Семейство Kineosporiaceae
 Роды Cryptosporangium, Kineococcus, Kineosporia
 Семейство Frankiaceae
 Род Frankia
 Семейство Geodermatophilaceae
 Роды Blastococcus, Geodermatophilus, Modestobacter
 Семейство Nakamurellaceae
 Роды Humicoccus, Nakamurella, Quadrisphaera, Saxeibacter
 Семейство Sporichthyaceae
 Род Sporichthya
 Семейство Glycomycetaceae
 Роды Glycomyces, Stackebrandtia
 Семейство Beutenbergiaceae
 Роды Beutenbergia, Georgenia, Salana
 Семейство Bogoriellaceae
 Род Bogoriella
 Семейство Brevibacteriaceae
 Род Brevibacterium
 Семейство Cellulomonadaceae
 Роды Actinotalea, Cellulomonas, Oerskovia, Tropheryma
 Семейство Dermabacteraceae
 Роды Brachybacterium, Dermabacter
 Семейство Dermacoccaceae
 Роды Demetria, Dermacoccus, Kytococcus
 Семейство Dermatophilaceae
 Роды Dermatophilus, Kineosphaera
 Семейство Intrasporangiaceae
 Роды Arsenicicoccus, Humibacillus, Humihabitans, Intrasporangium, Janibacter, Knoellia, Kribbia, Lapillicoccus, Ornithinicoccus, Ornithinimicrobium, Oryzihumus, Phycicoccus, Serinicoccus, Terrabacter, Terracoccus, Tetrasphaera
 Семейство Jonesiaceae
 Род Jonesia
 Семейство Microbacteriaceae
 Роды Agreia, Agrococcus, Agromyces, Aureobacterium, Clavibacter, Cryobacterium, Curtobacterium, Frigoribacterium, Frondicola, Gulosibacter, Humibacter, Labedella, Leifsonia, Leucobacter, Microbacterium, Microcella, Microterricola, Mycetocola, Okibacterium, Phycicola, Plantibacter, Pseudoclavibacter, Rathayibacter, Rhodoglobus, Salinibacterium, Subtercola, Yonghaparkia, Zimmermannella
 Семейство Micrococcaceae
 Роды Acaricomes, Arthrobacter, Citricoccus, Kocuria, Micrococcus, Nesterenkonia, Renibacterium, Rothia, Stomatococcus, Zhihengliuella
 Семейство Promicromonosporaceae
 Роды Cellulosimicrobium, Isoptericola, Myceligenerans, Promicromonospora, Xylanibacterium, Xylanimonas
 Семейство Rarobacteraceae
 Род Rarobacter
 Семейство Sanguibacteraceae
 Род Sanguibacter
 Семейство Yaniellaceae
 Род Yaniella
 Семейство Micromonosporaceae
 Роды Actinocatenispora, Actinoplanes, Amorphosporangium, Ampullariella, Asanoa, Catellatospora, Catelliglobosispora, Catenuloplanes, Couchioplanes, Dactylosporangium, Hamadaea, Krasilnikovia, Longispora, Luedemannella, Micromonospora, Pilimelia, Planopolyspora, Planosporangium, Polymorphospora, Pseudosporangium, Salinispora, Spirilliplanes, Verrucosispora, Virgisporangium
 Семейство Nocardioidaceae
 Роды Actinopolymorpha, Aeromicrobium, Friedmanniella, Hongia, Kribbella, Marmoricola, Micropruina, Nocardioides, Pimelobacter, Propionicicella, Propionicimonas
 Семейство Propionibacteriaceae
 Роды Aestuariimicrobium, Arachnia, Brooklawnia, Granulicoccus, Jiangella, Luteococcus, Microlunatus, Propionibacterium, Propioniferax, Propionimicrobium, Tessaracoccus
 Семейство Actinosynnemataceae
 Роды Actinokineospora, Actinosynnema, Lechevalieria, Lentzea, Saccharothrix, Umezawaea
 Семейство Pseudonocardiaceae
 Роды Actinoalloteichus, Actinobispora, Actinomycetospora, Actinopolyspora, Allokutzneria, Amycolata, Amycolatopsis, Crossiella, Faenia, Goodfellowiella, Kibdelosporangium, Kutzneria, Prauserella, Pseudoamycolata, Pseudonocardia, Saccharomonospora, Saccharopolyspora, Streptoalloteichus, Thermobispora, Thermocrispum
 Семейство Streptomycetaceae
 Роды Actinopycnidium, Actinosporangium, Chainia, Elytrosporangium, Kitasatoa, Kitasatospora, Microellobosporia, Streptacidiphilus, Streptomyces, Streptoverticillium
 Семейство Nocardiopsaceae
 Роды Nocardiopsis, Streptomonospora, Thermobifida
 Семейство Streptosporangiaceae
 Роды Acrocarpospora, Herbidospora, Microbispora, Microtetraspora, Nonomuraea, Planobispora, Planomonospora, Planotetraspora, Sphaerisporangium, Streptosporangium, Thermopolyspora
 Семейство Thermomonosporaceae
 Роды Actinocorallia, Actinomadura, Excellospora, Spirillospora, Thermomonospora
 «Actinomycetales», Роды incertae sedis Demequina, Ruania, Fodinicola
 Порядок Bifidobacteriales
 Семейство Bifidobacteriaceae
 Роды Aeriscardovia, Alloscardovia, Bifidobacterium, Gardnerella, Metascardovia, Parascardovia, Scardovia
 Род incertae sedis Turicella
 Порядок Coriobacteriales
 Семейство Coriobacteriaceae
 Роды Adlercreutzia, Asaccharobacter, Atopobium, Collinsella, Coriobacterium, Cryptobacterium, Denitrobacterium, Eggerthella, Olsenella, Slackia
 Порядок Rubrobacterales
 Семейство Conexibacteraceae
 Род Conexibacter
 Семейство Patulibacteraceae
 Род Patulibacter
 Семейство Rubrobacteraceae
 Род Rubrobacter
 Семейство Solirubrobacteraceae
 Род Solirubrobacter
 Семейство Thermoleophilaceae
 Род Thermoleophilum
 Порядок Sphaerobacterales
 Семейство Sphaerobacteraceae
 Род Sphaerobacter

Ссылки 

Бактерии